Сухопутные черепахи () — семейство черепах с 11—13 родами (в зависимости от точки зрения систематиков на родовую самостоятельность сейшельских и галапагосских черепах), включающее около сорока видов.

Внешний вид и размеры 
Наземные животные с высоким, реже приплюснутым, панцирем, с толстыми столбовидными ногами. Пальцы ног сращены вместе, и только короткие когти остаются свободными. Голова и ноги покрыты щитками и чешуями.

Среди сухопутных черепах встречаются как мелкие виды, длиной около 12 см, так и гигантские, длиной до метра и более. Исполинские виды обитают лишь на нескольких островах (Галапагос, Сейшельские острова и др.); известны экземпляры, достигшие в неволе около 400 кг живого веса.

Распространение и среда обитания 
Обитают в Африке, Азии, Южной Европе и Новом Свете. Предпочитают в основном открытые пространства (степи, саванны, пустыни), но ряд видов населяет и влажные тропические леса.

Поведение и продолжительность жизни 
По сравнению с пресноводными черепахами сухопутные очень медлительны и неуклюжи, поэтому в случае опасности не пытаются спастись бегством, а прячутся в панцирь. Другой способ защиты, применяемый многими сухопутными черепахами, — резкое опорожнение очень вместительного мочевого пузыря. Среднеазиатская черепаха при опасности шипит, как гюрза.

Отличаются феноменальной жизнестойкостью и долголетием. Продолжительность жизни в зависимости от вида составляет 50—100 лет, иногда до 200.

Питание 

Как правило, сухопутные черепахи растительноядны (питаются зеленью, овощами и разными фруктами), однако их рацион может включать определённое количество пищи животного происхождения. Могут очень долго обходиться без воды и пищи, а при наличии сочной растительности вообще не нуждаются в воде, но охотно пьют её, особенно в жару.

Классификация 

 род Американские сухопутные черепахи (Chelonoidis)
 Угольная черепаха (Chelonoidis carbonaria)
 Аргентинская черепаха (Chelonoidis chilensis)
 Лесная черепаха (Chelonoidis denticulata)
 Слоновая черепаха (Chelonoidis elephantopus)
 род Азиатские сухопутные черепахи (Manouria)
 Коричневая черепаха (Manouria emys)
 Вдавленная черепаха (Manouria impressa)
 род Сухопутные черепахи (Geochelone)
 Звёздчатая черепаха (Geochelone elegans)
 Леопардовая черепаха (Geochelone pardalis)
 Бирманская черепаха (Geochelone platynota)
 род Индийские сухопутные черепахи (Indotestudo)
 Жёлтоголовая индийская черепаха (Indotestudo elongata)
 Индийская черепаха (Indotestudo travancorica)
 Целебесская черепаха (Indotestudo forstenii)
 род Мадагаскарские черепахи (Astrochelys)
 Лучистая черепаха (Astrochelys radiata)
 Мадагаскарская клювогрудая черепаха (Astrochelys yniphora)
 род Гигантские черепахи (Aldabrachelys)
 Гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea)
 род Гоферы (Gopherus)
 Пустынный западный гофер (Gopherus agassizii)
 Техасский гофер (Gopherus berlandieri)
 Мексиканский гофер (Gopherus flavomarginatus)
 Гофер-полифем (Gopherus polyphemus)
 род Плоскотелые черепахи (Homopus)
 Homopus boulengeri
 Homopus femoralis
 Homopus areolatus
 Homopus bergeri
 Homopus signatus
 род Эластичные черепахи (Malacochersus)
 Эластичная черепаха (Malacochersus tornieri)
 род Паучьи черепахи (Pyxis)
 Паучья черепаха (Pyxis arachnoides)
 Плоскохвостая черепаха (Pyxis planicauda)
 род Южноафриканские звёздчатые черепахи (Psammobates)
 Геометрическая черепаха (Psammobates geometricus)
 Глазчатая черепаха (Psammobates oculifer)
 Шишковатая черепаха (Psammobates tentorius)
 род Европейские сухопутные черепахи (Testudo)
 Окаймлённая сухопутная черепаха (Testudo marginata)
 Средиземноморская черепаха (Testudo graeca)
 Балканская черепаха (Testudo hermanni)
 Египетская черепаха (Testudo kleinmanni)
 род Киниксы (Kinixys)
 Зубчатая киникса (Kinixys erosa)
 Kinixys homeana
 Гладкая черепаха (Kinixys belliana)
 Kinixys natalensis
 род Среднеазиатские черепахи (Agrionemys)
 Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi)
  род Cylindraspis
  Родригеская черепаха (Cylindraspis peltastes)
  Гигантская черепаха Восмера (Cylindraspis vosmaeri)
  Cylindraspis indica
  Cylindraspis inepta
  Cylindraspis triserrata
 род Centrochelys
 Шпороносная черепаха (Centrochelys sulcata)
 Centrochelys atlantica
 Centrochelys burchardi
 Centrochelys marocana
 Centrochelys robusta
 Centrochelys vulcanica
  род Megalochelys
  </small>
  
  род Solitudo
  
  
  
  род Titanochelon
  Titanochelon bacharidisi
  Titanochelon bolivari
  Titanochelon ginsburgi
  Titanochelon kayadibiensis
  Titanochelon perpiniana
  Titanochelon schafferi
  Titanochelon vitodurana

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Reptile Database: Testudinidae
 Информация о некоторых сухопутных черепахах : уход, кормление, разведение и др.
 Все о сухопутных черепахах